National Geographic – rete televisiva statunitense 
 National Geographic – rete televisiva italiana
 National Geographic – rivista mensile